Le nom Jean Cassou peut désigner :
 Jean Cassou (1827-1906), un  homme politique français ;
 Jean Cassou (1897-1986), un écrivain français.

voir aussi